Estasia – serie di romanzi fantasy di Francesco Falconi
 EstAsia - Cinema d'oriente – festival cinematografico